A 2015-ös MotoGP San Marinó-i nagydíjat szeptember 11. és 13. között rendezték. A MotoGP-t Marc Márquez, a Moto2-t Johann Zarco, míg a Moto3-at Enea Bastianini nyerte meg.

MotoGP

Moto2

Moto3

Jegyzetek
 MotoGP eredménye
 Moto2 eredménye
 Moto3 eredménye

San Marino